Город Карлсруэ делится на 27 районов (). Районы делятся далее на микрорайоны (), из которых некоторые были ранее известны как районы.

Примечания

Ссылки 
 Районы города Карлсруэ на сайте Stadtwiki Karlsruhe